Бразилия е федеративна република, разделена на 26 щата и 1 федерален окръг, разделени на 5 региона.

Щати 

 Акри
 Алагоас
 Амапа
 Амазонас
 Баия
 Сеара
 Еспириту Санту
 Гояс
 Мараняу
 Мату Гросу
 Мату Гросу ду Сул
 Минас Жерайс
 Пара
 Параиба
 Парана
 Пернамбуку
 Пиауи
 Рио де Жанейро
 Риу Гранди ду Норти
 Риу Гранди ду Сул
 Рондония
 Рорайма
 Санта Катарина
 Сао Пауло
 Сержипи
 Токантинс
 Федерален окръг (Бразилия) (DS), столица гр. Бразилия (федерална столица)

Информация за щатите в Бразилия

Външни препратки